Arcadia hace referencia a varios artículos:

Geografía

En Grecia
 Arcadia, unidad periférica griega;
 Arcade (Creta), antigua polis griega en la isla de Creta.

En Argentina
 Villa Arcadia, localidad de la Provincia de Buenos Aires
 Arcadia (Tucumán), localidad de la Provincia de Tucumán

Localidades en Estados Unidos
 Arcadia (California)
 Arcadia (Carolina del Norte)
 Arcadia (Carolina del Sur)
 Arcadia (Florida)
 Arcadia (Iowa)
 Arcadia (Indiana)
 Arcadia (Kansas)
 Arcadia (Luisiana)
 Arcadia (Míchigan)
 Arcadia (Misuri)
 Arcadia (Nebraska)
 Arcadia (Nueva York)
 Arcadia (Ohio)
 Arcadia (Oklahoma)
 Arcadia (Wisconsin)
 Arcadia Lakes

En Honduras
 Nueva Arcadia, municipio en el departamento de Copán, Honduras;

Artes 
 Arcadia (poesía), país imaginario donde reina la felicidad pastoril;
 Arcadia (Sannazaro), novela pastoril de Jacopo Sannazaro;
 Arcadia (novela, Lope de Vega), novela pastoril de Lope de Vega;
 Arcadia (comedia, Lope de Vega), comedia de Lope de Vega;
 Arcadia (Philip Sidney), novela pastoril de Philip Sidney;
 Arcadia (obra de teatro), de Tom Stoppard;
 Academia de la Arcadia, academia literaria fundada en 1690;
 Et in Arcadia ego o Los pastores de Arcadia, cuadro de Nicolas Poussin;
 Arcadia (revista), dedicada a la literatura y el arte.
 Arcadia, título en España de la película francesa Le couperet, de 2005.

Televisión
 Arcadia (programa de TV), programa sobre videojuegos de 18-50 televisión, Guatemala;
 Arcadia (The X-Files), decimoquinto episodio de la sexta temporada de The X-Files;

Además 
 (1020) Arcadia, asteroide del cinturón de asteroides;
 Arcadia (banda), banda británica de pop rock;
 Arcade, clase de videojuegos;

Véase también